Тверской район:

 Тверской район — район Москвы, находящийся в Центральном административном округе;
 Тверской район — прежнее название (до 1931 года) нынешнего Калининского района Тверской области (с 1935 года по 1990 год область также называлась Калининской);
 Тверской район — прежнее название нынешнего Апшеронского района Краснодарского края. С 1924 года Апшеронско-Хадыженский район, затем с 1925 года Хадыженский район, затем Тверской район в Майкопском округе, затем Апшеронский район, ныне в Краснодарском крае.